Muuga – wieś w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Viimsi
 Muuga – wieś w Estonii, w prowincji Lääne Viru, w gminie Laekvere.

Zobacz też 
 Zatoka Muuga